Laura (nom) 
 Biografies:
 Laura de Noves, dama provençal 
 Botànica:
 Laura (planta) (Schinus patagonicus), arbre natiu de la Patagònia
 Toponímia:
 Laura (Ohio), localitat d'Ohio (EUA)
 Laura (Uruguai), localitat de l'Uruguai
 Religió: Laura (monaquisme) o Lavra, conjunt de cel·les o coves eremítiques.
 Astronomia: 467 Laura, asteroide
 Obres:
 Laura a la ciutat dels sants, novel·la de Miquel Llor
 Laura (Billy Wilder) 
 Laura (cançó), cançó de Lluís Llach.
 Laura (pel·lícula), pel·lícula d'Otto Preminger